Schachowe (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schachowe (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Schachowe (Swatowe), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe